(terme désignant le rouge à lèvres en anglais) peut faire référence à:

Cinéma 
 Lipstick (Viol et Châtiment), film de Lamont Johnson, sorti en 1976 ;
 Lipstikka, film israélo-britannique de Jonathan Sagall, sorti en 2011;
Lipstick, série télévisée indienne en hindi, diffusée sur Zee TV le .

Musique 
 Lipstick, bande originale du film Lipstick (1976) composée par Michel Polnareff ;
 Lipstick, chanson d'Alesha Dixon (2006) ;
 Lipstick, chanson de Jedward (2011) ;
 Lipstick, premier album du groupe Orange Caramel (2012) ;
 , chanson de Connie Francis (1959) ;
 Lipstick polychrome, chanson de Daniel Balavoine (1980).

Voir aussi 
 , surnommée « Lipstick », prototype de la Garçonne dans les années 1920 et célèbre journaliste du New Yorker.
 Lipstick Building, immeuble situé à Manhattan